Madridejos kan syfta på:

 Madridejos, Filippinerna – kommun i Filippinerna
 Madridejos (kommun i Spanien, Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, lat 39,44, long -3,54) – kommun i Spanien
 Madridejos (kommunhuvudort i Spanien, Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, lat 39,47, long -3,53) – huvudortt i den spanska kommunen